Zehe steht für:
 Zehe (Fuß)
 Teil der Knoblauchzwiebel, siehe Knoblauch
 eines der fünf Segmente, fachsprachlich Laugen, der Kaisersemmel

Zehe ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Zehe (* 1939), deutscher Physiker
 Christian Zehe (* 1967), deutscher Vielseitigkeitsreiter
 Kurt Zehe (1913–1969), deutscher Catcher und Schauspieler
 Olaf Zehe (* 1966), deutscher Handballspieler

Siehe auch:
 Čeh
 Czéh
 Zeh (Begriffsklärung)